Langer Wiesengraben ist ein Gewässername:

 Langer Wiesengraben (Milde), linker Zufluss der Milde vor Kalbe, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Langer Wiesengraben (Weidengraben), rechter Auenzufluss des Weidengrabens (zur Aisch) bei Schauernheim, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Langwiesengraben
 Wiesengraben